Carlsberg kan syfta på:

 Carlsberg – en dansk bryggerikoncern
 Carlsberg Sverige – ett dotterbolag
 Carlsberg Laboratorium – en forskningsinstitution i Valby, Köpenhamn
 Carlsberg Fjord – en fjord i Grönland
 Carlsberg, Rheinland-Pfalz – en kommun i Rheinland-Pfalz, Tyskland